Meteoritenfall Augsburg steht für:

 Meteoritenfall Augsburg (952)
 Meteoritenfall Augsburg (1528)

Siehe auch:
 Meteoritenfall Inningen (1998), Falschmeldung über einen Meteoritenfall in Augsburg-Inningen